Slovo Devastator (: Pustošitel) může mít tyto významy:

 TBD Devastator – americký torpédový bombardér z doby druhé světové války
 USS Devastator (AM-318) – pomocná loď US Navy
 USS Devastator (MCM-6) – minolovka US Navy